Gaos puede referirse a:

Andrés Gaos Berea, (1874-1959), compositor y violinista Gallego.
José Gaos (1900-1969), filósofo.
Vicente Gaos (1919-1980), poeta y ensayista.
Lola Gaos (1921-1993), actriz.
Ignacio Gaos, escritor y traductor.
Ángel Gaos (Alicante 1908-México, 1990), escritor, actor, comunista y cristiano, amigo de Juan Gil-Albert.
Alejandro Gaos (Orihuela, 1906 - Valencia, 1958) poeta y profesor de Literatura (Sauces imaginarios y agua de alegría, Tertulia de campanas, Ímpetu del sueño).
Julia Gaos, cantante mexicana

Notas